Kaiserwagen oder Kaiserlicher Salonwagen bezeichnet:
 Kaiserwagen, Zuggarnitur der Wuppertaler Schwebebahn, 1900
 Kaiserwagen, historisches Fahrzeug der Borkumer Kleinbahn; siehe Borkumer Kleinbahn#Historische Fahrzeuge
 Salonwagen Nr. 1, persönliches Fahrzeug Kaiser Wilhelm II.
 BOB B3 6 Kaiserwagen, historisches Fahrzeug, ehemals Berner Oberland-Bahn